Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1976 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
L’Italien Adriano Panatta remporte le tournoi masculin après avoir sauvé une balle de match au 1 tour ; il est le seul à avoir battu Björn Borg à Roland Garros.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1976
Simple messieurs des Internationaux de France
Sport en France en 1976
Tennis en mai 1976
Tennis en juin 1976